Il singolare del torneo di tennis Warsaw Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Martin Damm che ha battuto in finale David Rikl 3-6, 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Gabriel Markus (quarti di finale)
 João Cunha e Silva (secondo turno)
 Daniel Orsanic (semifinali)
 Tomáš Anzari (semifinali)

 Martin Střelba (quarti di finale)
 Václav Roubíček (quarti di finale)
 Bruno Orešar (primo turno)
 David Rikl (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Warsaw Challenger 1991